Tony Esposito kan verwijzen naar:
Tony Esposito (zanger) - Italiaanse zanger
Tony Esposito (ijshockey) - Canadese ijshockeyspeler